Stærk tobak kan henvise til flere artikler:
 "Stærk tobak (sang)" - sang af Shu-bi-dua fra deres debutalbum Shu-bi-dua fra 1974
 Stærk tobak (album) - livealbum af Shu-bi-dua fra 1991